San Francisco de Asís kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco de Asís, Jalisco, Atotonilco el Alto, 
 San Francisco de Asís, La Trinitaria, 
 San Francisco de Asís, Villa de Allende, 
 San Francisco de Asís, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 San Francisco de Asís, Sultepec, 
 San Francisco de Asís, Yucatán, Peto, 
 San Francisco de Asís, Oaxaca, San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
 San Francisco de Asís, Pantelhó, 
 San Francisco de Asís, Villa Corzo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar